Lista över Norges justitieministrar. Justitie- och polisdepartementet bildades 17 november 1818 genom en sammanslagning av andra och tredje deparementet. De ursprungliga departementen skapades 30 november 1814.

Källor 

 
Norge
Justitieministrarö
Norges ministerier